Тал або Талос — персонаж давньогрецької міфології
 Тал — інша назва верби п'ятитичинкової
 Тал — рідковживаний синонім таловини (відталої землі або талої води)

Топонім 

 Тал — річка в Росії, притока Тоболу
 Тал — річка в Росії, притока Ємйогану

Див. також 
 Таль
 Фал (значення)
 Талос (значення)

Джерело